Raymond Gardès (1797-1859), homme politique français.
Renée Gardès (1887-1972), actrice française.
Maurice Gardès (1945-), archevêque d'Auch, Condom, Lectoure et Lombez.

Gardès